Uldall är ett danskt efternamn, som burits av bland andra: 

 Frederik Adolph Uldall (1806–1873), dansk läkare
 Frits Uldall (1839–1921), dansk arkitekt
 Fritz Peter Adolph Uldall (1835–1911), dansk sjöofficer
 Peter Uldall (1743–1798), dansk generalfiskal

Danska efternamn